Der Arizona State Mine Inspector ist der Inspektor der aktiven und inaktiven Gruben des Bundesstaates Arizona in den Vereinigten Staaten. Es ist ein unabhängiges, konstitutionell mandatiertes Amt, das vom Volk des Staates auf eine vierjährige Amtszeit gewählt wird.

In Arizona gibt es 600 aktive und schätzungsweise 120.000 verlassene Minen.

Liste der Mine Inspectors

Einzelnachweise

Weblinks 
Verfassung Version 1
Verfassung Version 2
Offizielle Website

Mine Inspector (Arizona)